Calau steht für:
 Calau, Kleinstadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Calau ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Calau (1724–1785), deutscher bildender Künstler
 Friedrich August Calau (1769–1828), deutscher Vedutenzeichner, Miniaturenmaler und Aquarellist 

Siehe auch:
 Landkreis Calau, ehemaliger Landkreis der Provinz Brandenburg
 Kalau